Fritz Eichler ist der Name folgender Personen:

* Fritz Eichler (Archäologe) (1887–1971), österreichischer Archäologe
 Fritz Eichler (Designer) (1911–1991), deutscher Kunsthistoriker, Maler, Regisseur und Designer